Галлас — фамилия:

 Галлас, Вильям (род. 1977) — французский футболист.
 Галлас, Матиас (1584—1647) — фельдмаршал имперских войск, участник Тридцатилетней войны.